Landtagswahlkreis 20 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Neckarsulm (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Göppingen II (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Potsdam-Mittelmark IV (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Brandenburg an der Havel I (1999)
 Landtagswahlkreis Brandenburg an der Havel II (1994)
 Landtagswahlkreis Potsdam, Land I (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Vogelsberg (seit 1983)
 Wahlkreis 20 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 20 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Mecklenburgische Seenplatte III (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Müritz I (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Grimmen – Stralsund II (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Hildesheim (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Holzminden (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Göttingen-Land (2003)
 Landtagswahlkreis Münden (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Hildesheim-Land (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Leverkusen (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Köln VI (2000)
 Landtagswahlkreis Köln VIII (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Köln-Stadt VII (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Bonn-Land-Nord (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Vulkaneifel (seit 2011)
 Wahlkreis Daun (1991 bis 2006)

in Sachsen:
 Wahlkreis Mittelsachsen 3 (seit 2014)
 Wahlkreis Freiberg 2 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Riesa I (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Schönebeck (seit 2021)
 Landtagswahlkreis Wanzleben (2006 bis 2016)
 Landtagswahlkreis Schönebeck (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Gräfenhainichen – Roßlau (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Steinburg-Ost (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Steinburg-West (2012)
 Landtagswahlkreis Oldenburg (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Kiel-Ost (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Pinneberg (1967 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Pinneberg-Ost (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Kiel-Süd (1950)
 Landtagswahlkreis Plön-Nord (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Hildburghausen II – Sonneberg II (seit 1994)
 Wahlkreis Weimar (1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis Zwettl, Niederösterreich (seit 2018)
 Landtagswahlkreis Wiener Neustadt, Niederösterreich (bis 2013)